

Onomastica
 Nuccio – variante del nome proprio di persona Nuccia

Persone
 Gaspare Nuccio – politico italiano
 Oscar Nuccio – economista italiano
 Riccardo Nuccio – schermidore italiano